

Geografia 
 Dário Meira – comune del Brasile nello Stato di Bahia
 Meira – comune spagnolo nella comunità autonoma della Galizia
 Meira – comarca della Spagna nella comunità autonoma di Galizia

Persone 
 Dolores Redondo Meira – scrittrice spagnola
 Fernando Meira – ex calciatore portoghese
 João Meira – calciatore portoghese
 Mickaël Meira – calciatore portoghese
 Tarcisio Meira – attore brasiliano
 Vítor Meira – pilota automobilistico brasiliano